Maspujols kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Maspujols (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Maspujols (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar